Mariánky je hovorový název pro:
 Mariánské Hory
 Mariánské Lázně

Podobné názvy 
 Marian, Marián – mužské jméno nebo příjmení
 Mariáni – Kongregace kněží mariánů
 Mariánka – rozhledna
 Marjánka – více významů

Slang